Carlo Zen ist der Name folgender Personen:

* Carlo Zen (Admiral) (1333–1418), italienischer Admiral
 Carlo Zen (Bischof) (Felice Carlo Gasparo Zen; 1772–1825), italienischer Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche